Sea Venom steht für: 

 Sea Venom (Seezielflugkörper), Anti-Schiffsrakete
 Sea Venom, Varianten des Jagdbombers De Havilland DH.112 Venom, siehe de Havilland DH.112 Venom #Varianten